Cascina Grangia ima više značenja:
 Cascina Grangia, Biella
 Cascina Grangia, Cuneo